Fianna Fáil, un parti politique irlandais ;
 Fail, synonyme de Mème Internet ;
 Gabriel Fail (1898- ?), un psychiatre français.